José Pinto – portugalski rugbysta
 José Manuel Pinto – hiszpański piłkarz
 José Carlos Pinto – gwatemalski piłkarz
 José Pinto – honduraski piłkarz